Луча́но () — итальянские мужское имя и фамилия. Происходит от  «сын/происходящий от Луки».

Известные носители фамилии:
 Лучано, Рон (1937—1995) — американский бейсбольный судья.
 Лусиано, Эдер (род. 1982) — бразильский футболист.
 Лусиано, Элвис (род. 2000) — доминиканский бейсболист.

См. также 
 Лаки Лучано (1897—1962) — американский преступник сицилийского происхождения, один из лидеров организованной преступности в США.
 Luciano (род. 1994) — немецкий хип-хоп-исполнитель.